Xylococcus är ett släkte av insekter som beskrevs av Löw 1883. Xylococcus ingår i familjen pärlsköldlöss. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Pärlsköldlöss
Xylococcus